Klickitat steht für:

 Klickitat (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Klickitat, indianischer Name für den Mount Adams (Washington), Schichtvulkan im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Klickitat (1927), Schiff der Steel-Electric-Klasse, siehe Steel-Electric-Klasse #Klickitat